Eryngium pskemense är en flockblommig växtart som beskrevs av Nikolai Vasilievich Pavlov. Eryngium pskemense ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
pskemense